Die Aircel Chennai Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. Januar 2011 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil sowie in Brisbane das Brisbane International gespielt, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Marin Čilić, der in diesem Jahr jedoch bereits in der ersten Runde ausschied. Es gewann Stanislas Wawrinka, der im letzten Jahr noch im Finale scheiterte. Im Doppel waren Marcel Granollers und Santiago Ventura die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht an. Sieger wurden die Lokalmatadore Mahesh Bhupathi und Leander Paes, welche das Turnier zwischen 1997 und 2001 bereits viermal zusammen gewonnen hatten, und nach langer Pause ihren ersten gemeinsamen Titel seit 2004 gewannen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 60 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Chennai